En l'Antic Testament apareixen tres dones anomenades Maacà:

Maacà, neboda d'Abraham 
La primera és Maacà, filla de Nahor (germà d'Abraham) i la seva concubina Reüma. Els seus germans foren Tèbah, Gàham i Tàhaix i els seus germanastres Us, Buz, Quemuel, Quèssed, Hazó, Pildaix, Idlaf i Betuel.

Maacà, mare d'Absalom 
Una altra Maacà és una filla del rei de Gueixur, Talmai, que vivia a Hebron. Allà va mantenir relacions amb el Rei David fruit de les quals van tenir dos fills:
 Absalom, el fill rebel de David que usurparia el tron al seu pare uns mesos.
 Tamar.

Maacà, reina de Judà 
 Una tercera Maacà fou l'esposa de Roboam, rei de Judà, i mare del següent rei, Abies. Era neta d'Absalom, el fill rebel del Rei David. Quan va morir el seu fill Abies, va pujar al tron el seu net Asà qui li va fer treure la dignitat reial perquè Maacà havia ordenat construir un ídol al déu Astarte.

Personatges de l'Antic Testament